Holmqvist är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Holmqvist 5 891
 Holmkvist 1 511
 Holmquist 1 276
 Holmqwist 10
Tillsammans blir detta 8 688 personer, vilket ger namnet plats nummer 97 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Holmqvist eller med varianter av detta namn

A
 Albert Holmkvist (1867–1955), tidningsredaktör och kåsör
 Andreas Holmqvist (född 1981), ishockeyspelare
 Anna Holmquist (född 1978), formgivare
 Arthur Holmqvist (1890–1959), affärsman
 Arvid Ludvig Holmqvist (1821–1903), rådman och politiker
 Astor Holmqvist (1923–1983), inspicient, turnéledare, cirkusartist

B
 Bengt Holmquist, flera personer
 Bengt Holmqvist (1924–2002), finländsk journalist, författare och kritiker
 Bengt Holmquist (diplomat) (1926–1993)
 Bengt Holmquist (direktör) (1907–1992)
 Bengt M. Holmquist (1932–1996), överintendent, museichef
 Birger Holmqvist (1900–1989), bandy- och ishockeyspelare
 Bjarne Holmqvist (1945–2019), företagsledare
 Bo Holmqvist (1931–2022), tv-personlighet

C
 Carin Holmquist (född 1948), professor, företagsekonom 
 Curt-Eric Holmquist (1948–2021), kapellmästare

D
 Dagmar Holmquist-Alexandersson (1914–1977), bildkonstnär, skulptör och teckningslärare
 David Holmqvist (född 1984), ishockeyspelare
 Donald Holmquest (född 1939), amerikansk astronaut

E
 Elsa Holmquist (1915–2017), skådespelare
 Elsa Holmqvist (konstnär) (1887–1963), teckningslärare och målare
 Eric Holmqvist (1917–2009), politiker
 Erik Holmkvist (1929–2010), företagare och politiker
 Eva Holmquist (född 1968), civilingenjör och författare

F
 Filip Holmqvist (1857–1925), välskrivningslärare
 Fredrik Holmqvist, flera personer
 Fredric Holmquist (musiker) (född 1960), musiker och låtskrivare
 Fredrik Holmqvist (jurist) (1811–1876), häradshövding och riksdagsman
 Fredrik Holmquist (militär) (1847–1927), general
 Fredrik Holmquist (ämbetsman) (1857–1922), landshövding och politiker

G
 Georg Holmqvist (1890–1980), friidrottare
 Gun Holmquist (1910–1987), skådespelare
 Gun Holmqvist (1931–1988), skådespelare
 Gun Holmqvist (konstnär) (1921–1999)
 Göran Holmquist (1938–2002), civilingenjör, administratör

H
 Hans Holmqvist (född 1960), fotbollsspelare
 Harry Holmqvist (1887–1957), företagare
 Hjalmar Holmquist (1873–1945), teolog, kyrkohistoriker
 Hugo Holmquist (1882–1960), militär

I
 Ina Holmqvist (född 1982), filmare
 Ivar Holmquist (1879–1954), militär
 Ivo Holmqvist (född 1944), svensk författare

J
 Jan Holmquist (född 1947), kapellmästare 
 Johan Holmqvist (född 1978), ishockeymålvakt
 Johan Henrik Holmqwist (1801–1879), präst, schartauansk väckelsepredikant
 John Holmquist, amerikansk animationsregissör
 Jonas Holmquist (född 1965), skulptör
 Jörgen Holmquist (1947–2014), ämbetsman

K
 Kalle Holmqvist (född 1978), journalist och författare
 Karin Brunk Holmqvist (född 1944), författare
 Karl Holmqvist (född 1964), konstnär
 Karl Gunnar Holmqvist (född 1952), animatör
 Karl-Gustav Holmkvist (1913–1993), konstnär och avdelningschef
 Kersti Holmquist (1919–2000), konsthistoriker
 Kerstin Hörlin-Holmquist (1925–1997), möbelformgivare
 Knut Holmqvist (1918–2000), lerduveskytt

L
 Lars Holmqvist (född 1961), orienterare
 Lars Holmqvist (konstnär) (1913–1974), tecknare och grafiker
 Lasse Holmqvist (1930–1996), tv-personlighet, programledare m.m.
 Leif Holmqvist (född 1942), ishockeymålvakt
 Lena Holmquist Olausson (född 1953), arkeolog
 Lolo Holmquist (1920–2004), konstnär

M
 Malcus Holmquist (1861–1921), uindustriman
 Margaretha Holmqvist (född 1926), översättare
 Mary Holmqvist (1919–1974), politiker
 Mats Holmquist (född 1960), orkesterledare, pedagog
 Mats Holmqvist (född 1965), finländsk skådespelare
 Mats Holmqvist (landhockeyspelare) (född 1983), landhockeyspelare
 Michael Holmqvist (född 1979), ishockeyspelare
 Mikael Holmqvist (född 1970), sociolog och företagsekonom
 Mona Holmqvist (född 1961), pedagogisk forskare

N
 Nils Holmqvist (född 1986), meteorolog och författare
 Nils Holmqvist (konstnär) (1886–1918)
 Nils-Gustaf Holmquist (1906–1979), kompositör och musiker
 Nils-Göran Holmqvist (född 1943), politiker
 Ninni Holmqvist (född 1958), författare

O
 Olle Holmquist (1936–2020), musiker
 Otto Holmqvist (1866–1923), zoolog
 Ove Holmqvist (född 1941), konstnär

P
 Paula Holmqvist (född 1964), politiker, socialdemokrat
 Per Holmkvist (född 1969), entreprenör och komiker
 Per Holmquist (1866–1946), geolog, petrograf
 Per Alexander Holmqvist (1872–1940), elverksföreståndare
 PeÅ Holmquist (född 1947), filmare och fotograf
 Pär Holmqvist (född 1978), ishockeyspelare

S
 Saskia Holmkvist (född 1971), konstnär
 Sebastian Holmqvist (född 1993), fotbollsspelare
 Sigrid Holmquist (1899–1970), filmskådespelare under stumfilmstiden
 Staffan Holmqvist (1942–2007), idrottsledare
 Stig Holmqvist (född 1942), dokumentärfilmare, fotograf och författare
 Sture Holmqvist (1916–1992), politiker
 Sune Holmqvist (1914–2000), barn- och ungdomsskådespelare, som vuxen musiker och sångare
 Sven Holmquist (1888–1951), präst

T
 Tobias Holmqvist (född 1988), fotbollsspelare

U
 Ulrica Holmqvist (född 1993), basketspelare

V
 Victor Holmquist (1842–1895), skådespelare, teaterledare
 Wilhelm Holmqvist (1905–1989), arkeolog och konsthistoriker

Å
 Åke Holmquist (född 1943), musiker och musikadministratör

Källor 

Svenska efternamn